Richter Richárd (1920–1979) bányamérnök
 Richter Richárd (1956–1985) bűnöző